

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Windyki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna
 Windyki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława